Csád városainak listája:

Jegyzetek 

 Városai
Települések listái országok szerint

simple:Chad#Cities